Manuel Machado (1590-1646), compositeur et harpiste de musique classique portugais
 Manuel Machado (1874-1947), poète espagnol
 Manuel Machado (né en 1955), de son nom complet Manuel António Marques Machado, entraîneur portugais de football,
 Manuel Machado (né en 1985), de son nom complet Manuel António Machado, footballeur angolais

Voir aussi 
 Manuela Machado (née en 1963), marathonienne portugaise